Orly (gemeente), gemeente in Frankrijk, waar het een zuidelijke voorstad vormt voor Parijs
O RLY?, afkorting van "Oh, really?"
Luchthaven Orly, luchthaven ten zuiden van Parijs
Orly (nummer), nummer van Jacques Brel uit 1977
Orly Levy, Israëlisch politica

 Orły (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Przemyski
 Orły (Mazovië), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Warszawski Zachodni
 Orły (Subkarpaten), een dorp in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in het district Przemyski